Ненсі Річі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла перша сіяна Маргарет Корт.

Корт потім виборола титул, перемігши у фіналі Енн Джонс з рахунком 6–1, 4–6, 6–3. Для Корт це був третій титул на Відкритому чемпіонаті Франції, її друга перемога на турнірах Великого шолома і п'ятнадцята загалом.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Маргарет Корт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Маргарет Корт (Champion)
 Біллі Джин Кінг (чвертьфіналіст)
 Енн Джонс (фіналіст)
 Ненсі Річі (півфіналіст)
 Джулі Гелдман (чвертьфіналіст)
 Вірджинія Вейд (2 коло)
 Франсуаза Дюрр (3 коло)
 Керрі Мелвілл (чвертьфіналіст)

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1969 on ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

Жінки, одиночний розряд
1969 у жіночому тенісі
1969 у французькому спорті